Баррен () — англоязычный топоним:

 Баррен — активный вулкан на одноимённом острове, Индия.
 Баррен — остров в составе архипелага Фолклендских островов.
 Баррен — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.
 Баррен — река в штате Кентукки, США.